Dicyrtoma är ett släkte av urinsekter. Dicyrtoma ingår i familjen Dicyrtomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Dicyrtoma